Сан Кристобал Сучистлавака има више значења:

 Општина Сан Кристобал Сучистлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал Сучистлавака (Сан Кристобал Сучистлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику